Ке́тола () — финская фамилия. Известные носители:

 Кетола, Вели-Пекка (род. 1948) — финский хоккеист.
  (род. 1946) — финский политик.
  (род. 1983) — финский хоккеист.